Омбре-д'Анжу (фр. Ombrée d'Anjou) — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеі-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара.
 Омбре — техніка і технологія фарбування волосся.